Импровизација (, , , ) је активност израде или стварања без припреме, у тренутку. Она је одговор на стимуланс нечијег непосредног окружења. 

Импровизација може да се односи на:
 Импровизација (музика)
 Импровизација (игра)
 Импровизација (поезија)
 Импровизација (ораторство)
 Импровизација (позориште)
 Импровизација (сликарство)

Извори